Проспект Ленина — одна из улиц Алчевска.

Проспект Ленина и площадь Ленина стали центром восстановленного после войны Коммунарска и пробыли таковыми до 1970-х годов, пока органы городской власти (горисполком) не переместились в новый микрорайон — на площадь Советскую возле улицы Ленина.

История

Предыстория 
Архитектуре Алчевска присуще такое понятие как «ползущий центр» — вместе с увеличением города перемещается и центральная его часть, отдаляясь от завода, что улучшает экологическую обстановку в городе. В начале XX века центром была улица Шмидта. Именно здесь располагались дом директора завода и здание правления. Позже центром стала улица 1-го Мая. Парк 1-го Мая был необычайно красив в своё время, сейчас же от него почти ничего не осталось. Следующий этап — проспект Ленина. Именно здесь проходили все торжественные события города: парады 1-го и 9-го мая, 7-го ноября. Здесь «салютовал» город в честь всех выдающихся дат страны.

Начало истории 
Строиться проспект начал в 1950-х годах. Изначально он являлся продолжением улицы Куйбышева, но на волне послевоенного восстановления страны появилось название проспект Мира. Таким образом улица Куйбышева была разделена на две части, одна из которых стала носить название проспект Мира

У истоков строительства Проспекта (а именно так называют его алчевцы в просторечии) стояли Федосов Леонид Иванович, который на протяжении 32-х лет был главным архитектором города Ворошиловска (Коммунарска), и, конечно же, Гмыря Пётр Арсентьевич, директор Ворошиловского метзавода, который был заказчиком строительства.

Самым живописным местом стала часть проспекта между площадью Ленина (улицей Горького) и улицей Московской. Это по сути был небольшой парк в самом центре города. Здесь было много зелени, цветов и красивейший фонтан в виде трёхуровневой чаши. К сожалению фонтан в первоначальном виде был утрачен, на его месте появился новый непримечательный в виде прямоугольного бассейна.

Кроме того построен был фонтан и на площади возле ДК Химиков

Конечно же нельзя отметить и то, что на пр. Ленина, а именно на пл. Ленина, стоит памятник В. И. Ленину.

Современность 
После развала СССР многие города стали гораздо хуже хранить архитектуру, парки. От этой губительной тенденции не ушёл и Алчевск, поэтому нынешнее состояние проспекта восхищения уже не вызывает, иногда может быть даже наоборот. Но если всё же абстрагироваться от обломаных и опиляных деревьев, рассыпавшихся бордюров и прочей «мелочи», то всё же можно углядеть красивую архитектуру прикрытую зелёными деревьями, до которых, к счастью, «зеленхоз» ещё не добрался.

Но не всё так пессимистично: из года в год на клумбах всё же появляются красивые цветы, фонтан, не работавший более десятилетия, немного восстановлен. Проспект является одним из любимых мест для прогулок: днём здесь гуляют родители с детьми и пожилые люди, а вечером он наводняется студентами.

Архитектура 
Архитектура проспекта Ленина — это по сути сталинский ампир. Здания большие, часто имеющие колонны и обильно украшенные розетками, вазами, карнизами, оградками и пр.

Использованные при строительстве проспекта декоративные элементы можно увидеть и сейчас, внимательно рассматривая настенную лепку, это вазы, листья, остатки «шишек» на углах зданий. Именно с помощью этих элементов каждый дом отличался друг от друга и был, по-своему, неповторим. Именно эти элементы позволили назвать проспект Ленина «маленьким Ленинградом». Сейчас большинство этих элементов частично или полностью разрушены и восстановление их не предвидится.

Площадь Ленина

Что расположено на проспекте Ленина? 
Проспект Ленина начинается от ДК Химиков, ул. Калинина и идёт на северо-восток пересекая ул. Горького образуя площадь Ленина, ул. Московскую, мимо университета, ул. Белинского и упирается в «шпиль», поставленный в честь 20-летия Победы на перекрёстке с ул. Чапаева, Ленинградская, Липовенко возле ДК Металлургов. На самом проспекте транспорта очень мало, так сложилось, что транспортного значения он почти не имеет, это своеобразный бульвар, зона отдыха. Но его пересекает много транспорта по поперечным улицам: по ул. Кирова (троллейбусы № 3, 5, 6, 11), ул. Московской (троллейбусы 8, 9), ул. Ленинградской (троллейбусы 1, 4).

Памятники 
 памятник В. И. Ленину (на площади Ленина);
 памятник Ю. М. Воеводину (возле ДонГТУ);
 памятник А. Б. Мозговому (возле ДК Металлургов);
 обелиск Победы (в центре площади 20-летия Победы).

ДК Химиков

ДК Металлургов

ДонГТУ 
См. Донбасский государственный технический университет.

«Шпиль» 

Алчевск
Ленина, Алчевск